Division 1 i handboll för herrar 2007/2008 var den tredje högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2007/2008.

Norra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

Södra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
BK Heid – Sikeå SK 59–53 (33–26, 26–27)
Linköpings HK – Stavstens IF 44–60 (22–28, 22–32)

Direkt off
BK Heid – AIK 61–53 (35–23, 26–30)
Stavstens IF – Skånela IF 68–57 (36–27, 32–30)

Kvalspel till Division 1

Semi off
Semi off bestod av sex lag från Division 2, där de tre vinnarna gick vidare till Direkt off.

Irsta HF – Vassunda IF 50–43 (28–23, 22–20)
Lidingö SK – HK Järnvägen 52–50 (24–23, 28–27)
Fortuna HGF – IK Nord 59–76 (31–34, 28–42)

Direkt off
Direkt off bestod av tre vinnare från semi off, ett lag från Division 2 samt fyra lag från Division 1. Samtliga lag från Division 1 vann sina kvalmatcher och fick således spela kvar i Division 1 nästkommande säsong.

Skurups Handboll – IK Nord 55–49 (28–20, 27–29)
H 65 Höör – Vinslövs HK 58–40 (28–24, 30–16)
HK Silwing/Troja – Lidingö SK 58–51 (23–27, 35–24)
HK Eskil – Irsta HF 47–42 (22–22, 25–20)

Sport i Sverige 2007
Sport i Sverige 2008
Handbollssäsongen 2007/2008
2007/2008